Алексей Юрьевич Егоров (21 мая 1975, Ленинград — 2 марта 2002, Санкт-Петербург) — советский и российский хоккеист, нападающий.

Биография 
Родился семимесячным, весил 1400 граммов, ростом 40 сантиметров. Отец с 30 лет был прикован к постели. Имел старшего брата Николая. По словам матери, был своевольным и недисциплинированным, что помешало карьере. По настоянию Алексея семья усыновила одноклассника, оставшегося сиротой.

В 1982 году Егоров стал заниматься хоккеем в ДЮСШ СКА. Начал играть в клубе в тройке с Максимом Сушинским и Павлом Евстигнеевым. В 1994 году после конфликта с главным тренером Борисом Михайловым уехал в систему «Сан-Хосе Шаркс». В НХЛ за два сезона провёл 11 матчей, играл в одном звене с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым и Сандисом Озолиньшем. 10 февраля 1996 года в первой игре за «Сан-Хосе» сделал результативную передачу в матче против «Лос-Анджелес Кингз». 20 февраля 1996 года в шестой своей игре сделал хет-трик в ворота «Калгари Флэймз» на выезде. Все голы Егоров забросил после передач Виктора Козлова. Больше в НХЛ не забивал.

Летом 1998 года вернулся в Россию и подписал контракт с ярославским «Торпедо», но через три месяца, после дефолта, перешёл в СКА. В начале 1999 года, после встречи с друзьями детства, стал принимать наркотики, в том числе героин. Начал лечение; в сентябре 1999 года уехал играть в низших лигах США. Последний клуб — немецкий «Швеннингер Уайлд Уингз» в сезоне 2000/01.

2 марта 2002 года был избит четырьмя наркодилерами, когда пытался забрать у них свой паспорт и, не выдержав боли, выпрыгнул из окна. Похоронен на Южном кладбище.

Был женат, сын Никита.

Статистика 
Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 Белая дрянь сожгла Алексея Егорова
 Жуткая история хоккеиста Егорова. Он установил русский рекорд в Американской лиге, а потом стал жертвой зависимости

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки «Адирондак Ред Уингз»
Игроки «Лонг-Бич Айс Догз»
Игроки ХК «Швеннингер Уайлд Уингз»
Похороненные на Южном кладбище (Санкт-Петербург)